Максимково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Сиземского, с точки зрения административно-территориального деления — в Сиземский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шексны по автодороге — 38 км.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района